Редкодубы — название населённых пунктов на Украине:

 Редкодубы — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Редкодубы — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.

См. также 
 Редкодуб
 Редкодубье